Sot de Chera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sot de Chera (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Sot de Chera (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar